Hannoveraner Kreis steht für:

 Hannoveraner Kreis (Weimarer Republik), Gruppe von Jungsozialisten
 Hannoveraner Kreis (Bundesrepublik), Gruppe von Jungsozialisten